Louis Desmet (politicus) (1900-1985), Belgisch senator
 Louis Desmet (atleet) (1930), Belgisch atleet